Ford Falcon es el nombre de un auto que se aplica a varios vehículos en todo el mundo:

 Ford Falcon (Estados Unidos), un auto compacto producido por a Ford Motor Company desde 1960 a 1970.

 Ford Falcon (Australia), un auto producido por Ford Motor Company en Australia desde 1960 a 2016.

 Ford Falcon (Argentina), un auto producido por Ford Motor Company en Argentina desde 1962 hasta 1993.